Tenisowy turniej WTA Moorilla Hobart International 2011, który odbył się w dniach 9–15 stycznia 2011 roku w australijskim Hobart na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Australii

en:2011 Moorilla Hobart International – Singles